Eccles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Eccles, Nord, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Storbritannien 

 Eccles, Greater Manchester, England, Greater Manchester, Salford, 
 Eccles, Kent

USA 

 Eccles, West Virginia, ort, Raleigh County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar